Sint-Michielscollege (Schoten)
Sint-Michielscollege (Brasschaat)
Sint-Michielscollege (Bree)
Sint-Michielscollege (Brussel)